Newark (Arkansas)
 Newark (Illinois)
 Newark (Missouri)
 Newark (Nova Jérsia)
 Newark (Delaware)
 Newark (Nova Iorque)
 Newark (Califórnia)
 Newark (Ohio)
 Newark (Texas)

Desambiguações de topônimos